Клаусура 1997 () — 66-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Сводная таблица 1997

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl 
Статистика на rsssf.com 

1997
Чили
Спорт в Чили в 1997 году